Ferreñafe (provincie), een provincie in Peru
Ferreñafe (stad), de hoofdstad van de provincie Ferreñafe
Ferreñafe (district), een district van Peru